Sarbia est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Sarbia, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Sarbia, dans le powiat de Szamotuły ;
 du village de Sarbia, dans le powiat de Wągrowiec.

 dans d'autres voïvodies : 
 du village de Sarbia, dans la voïvodie de Lubusz ;
 du village de Sarbia, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

 , une frazione de la ville italienne La Spezia

Entomologie 

 Sarbia, une espèce de papillon.